Чемпіонат Швейцарії з хокею 1912 — 4-й чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став ХК «Ле-Аван».

Група 1

Група 2

Фінал

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія